Мгебровы — фамилия.

Известные представители относятся к роду потомственных военных:
 Мгебров, Авель (Авессалом) Иванович (20 декабря 1845 — после 1920) — генерал-лейтенант Русской Императорской армии.
 Мгебров, Александр Авельевич (14 марта 1884 — 11 июня 1966) — театральный режиссёр, актёр.
 Мгебров, Михаил Гаврилович — д.м.н., профессор
 Котя (Иван Александрович) Мгебров-Чекан (1913—1922) — юный актёр-агитатор, погибший при странных обстоятельствах и объявленный «героем революции», похоронен на Марсовом поле.
 Мгебров, Владимир Авельевич (1886 — 21 августа 1915) — штабс-капитан, русский конструктор бронетехники.